Magyar Nemzeti Bank, de Hongaarse centrale bank
 Mouvement national belge, een Belgische verzetsbeweging in de Tweede Wereldoorlog
 Multinational Brigade South, vanaf 23 juni 1995 de naam van de Duitse 12. Panzerbrigade.